Klossner ist der Familienname folgender Personen:

 Frantiček Klossner (* 1960), Schweizer Installations- und Performancekünstler
 Stephan Klossner (* 1981), Schweizer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Glossner